ANTXR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 564 амінокислот, а молекулярна маса — 62 789.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Білкові рецептори